Ле́брехт () — имя и фамилия:

Имя 
 Лебрехт Ангальт-Кётенский (1622—1669) — князь Ангальт-Плёцкауский
 Лебрехт Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймский (1669—1727) — первый князь Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хойма
 Эмануэль Лебрехт Ангальт-Кётенский (1671—1704) — князь из династии Асканиев
 Карл Георг Лебрехт Ангальт-Кётенский (1730—1789) — князь из династии Асканиев

Фамилия 
 Лебрехт, Норман (род. 1948) — британский писатель и журналист

См. также 
 Леберехт